«» — серия американских комиксов студии «», автор .
 «» — телефильм 2000 года (США).
 «Клинок ведьм (телесериал)» — телесериал 2000 года (США).
 «Клинок ведьм (аниме и манга)» — аниме и манга 2006 года студии Gonzo (Япония).